Шрипур:

 Шрипур — город в центральной части Бангладеш.
 Шрипур — город на западе Бангладеш.
 Шрипур — подокруг в центральной части Бангладеш.
 Шрипур — подокруг на западе Бангладеш.